Глухий српский зімкнено-проривний приголосний, српска змичка (вибух, експлозія), твердий приступ — тип приголосного звука, що існує в багатьох людських мовах. Символ Міжнародного фонетичного алфавіту для цього звука — , а відповідний символ X-SAMPA — >\.

Приголосні звуки